Ђубре се може односити на:
 Ђубриво
 Отпад